Paladin je lahko:

 v srednjem veku vitez na dvoru, zlasti na dvoru Karla Velikega ali kralja Arturja
 privrženec, somišljenik